

Cinema 
 Ava – film del 2017 diretto da Léa Mysius
 Ava – film del 2020 diretto da Tate Taylor

Codici 
 AVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Anshun (Cina)
 ava – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua avara

Fumetti 
 Ava  – personaggio dei fumetti creato da Massimo Cavezzali
 Ava Lord  – personaggio della serie di fumetti Sin City creato da Frank Miller

Geografia 
 Ava  – antica capitale della Birmania
 Ava  – città dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
 Ava  – città del Missouri (Stati Uniti d'America)
 Ava  – città dello stato di New York (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Signora Ava  – romanzo di Francesco Jovine, pubblicato nel 1942, da cui è stato anche tratto uno sceneggiato.

Storia 
 Regno di Ava  – antico stato birmano

Musica 
 Angels & Airwaves – gruppo musicale statunitense spesso abbreviato in AVA

Altro 
 Ava  – antroponimo femminile
 Ava  – poetessa in lingua tedesca (XII secolo)
 Awá-Guajá  – gruppo etnico del Brasile